Polonia Warschau, een Poolse voetbalclub (Klub Sportowy Polonia)
 Kerbal Space Program, een ruimtevaartsimulatiespel
 Kerbal Space Program 2, het vervolg op Kerbal Space Program
 Klub Sceptyków Polskich, een Poolse organisatie van wetenschappelijke sceptici
 Kristent Samlingsparti, een Noorse conservatieve politieke partij
 Kulspruta, Zweeds voor machinegeweer (bijv. KSP m/14-29 6,5mm)